Kjærlighet uten strømper (Wessel) een toneelstuk van Johan Herman Wessel
Kjærlighet uten strømper (Halvorsen), muziek van Johan Halvorsen bij diverse opvoeringen van dat werk